Stelle steht für:

 Stelle, Position einer Ziffer in einer Zahl, siehe Stellenwertsystem #Stelle und Stellenwert
 John Henry Stelle (1891–1962), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Illinois

Stelle ist der Name folgender Orte:
 Stelle (Landkreis Harburg), Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Stelle (Hellwege), Ortsteil der Gemeinde Hellwege, Landkreis Rotenburg/Wümme, Niedersachsen
 Stelle (Isernhagen), Ortsteil der Gemeinde Isernhagen, Region Hannover, Niedersachsen
 Stelle (Rahden), Ortsteil der Stadt Rahden, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Stelle (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Stelle (Stuhr), Ortsteil der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Stelle (Twistringen), Ortsteil der Stadt Twistringen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Stelle, Ortsteil der Gemeinde Stelle-Wittenwurth, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 öffentliche Stelle (Amt)
 Stele (Säule)